|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2006 vond plaats van 22 tot en met 27 mei 2006 in de Turkse stad Istanboel. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

Het vierde reekshoofd, Shahar Peer uit Israël, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Russin Anastasia Myskina in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Peer wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Istanboel op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, alle in 2006.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de halve finale door onder meer het vijfde reekshoofd Sania Mirza te kloppen. In de halve finale moest zij het afleggen tegen de als eerste geplaatste Anastasia Myskina.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Marta Marrero en Antonella Serra Zanetti hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy, liet al bij hun openingspartij verstek gaan, wegens verstuikte enkel van Shaughnessy.

Het ongeplaatste duo Aljona Bondarenko en Anastasija Jakimava won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Sania Mirza en Alicia Molik in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Anna Tsjakvetadze uit Rusland. Zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Istanboel 2006
Istanboel